A Lolland-Falster Alliancen, rövidítve LFA egy dán labdarúgócsapat. A klubot 1994-ben alapították két klub, a Boldklubben 1901 és a Boldklubben 1921 egyesítésével. Székhelye Nykøbing Falster városa, jelenleg a harmadosztályban szerepel.

Jelenlegi keret

Külső hivatkozások 
Hivatalos weboldal

Dán labdarúgócsapatok
1994-ben alapított labdarúgócsapatok